Two Heads Are not Better Than One titulado Dos cabezas no son mejor que una en España y en Hispanoamérica es un episodio de la segunda temporada de la serie de dibujos animados Brandy & Mr Whiskers.

Sinopsis 
Cuando Whiskers descubre que no puede complacer a Brandy por su estúpidez decide ir con Ed al pantano prohibido para tener otra cabeza y ser más listo. Entonces conoce a Mr. Two una versión de Whiskers con inteligencia, Brandy hace un Luau Hawaiano y Whiskers cuando todos lo ven corren pero la cabeza inteligente los convence de quedarse y hace todo para que Whiskers no arruine nada pero Mr. Two en vez de ayudár a que Whiskers pueda complacer a Brandy solo la complace él y Whiskers, harto de que su segunda cabeza sea más inteligente que él decide regresar al pantano prohibido y sacar de su vida a Mr. Two pero entonces solo aparece otro, Mr. Three. Brandy convence a Whiskers de que no sirve de nada su primera cabeza y este quiere hundirse para que su primera cabeza desaparezca y Brandy sea feliz con alguno de esos dos pero cuando ella quiere que le devuelva las cosas que en tiene en su bolsillo y las cabezas empiezan a creer que no los quieren solo que quiere a Whiskers y la insultan, con eso, Brandy, arroja a Whiskers al pantano y sale el Whiskers normal e irritante. Pero las dos cabezas terminaron en el cuerpo de Ed.

Referencias 

Episodios de series de animación
Episodios de Brandy & Mr Whiskers